Vitesse kwam in het seizoen 1993/1994 voor het vijfde seizoen op rij uit in de hoogste klasse van het betaald voetbal, de Eredivisie. Daarnaast nam het Arnhemse elftal deel aan het toernooi om de KNVB beker en speelde het Europees voetbal om de UEFA Cup.

Samenvatting
De Vitesse-selectie stond in het seizoen 1993/'94 voor het tweede seizoen op rij onder leiding van trainer Herbert Neumann.

In de Eredivisie eindigde Vitesse dit seizoen als 4e met 40 punten (in het "2 punten"-systeem). Vitesse plaatste zich daardoor voor Europees voetbal.
In de KNVB beker werd Vitesse in de derde ronde uitgeschakeld door De Graafschap.
In de UEFA Cup werd Vitesse in de eerste ronde uitgeschakeld door Norwich City.

Hans Gillhaus werd met 22 doelpunten de 3e topscorer van de Eredivisie, achter Litmanen en Van Hooijdonk.

In de competitie bezochten gemiddeld 6.944 toeschouwers Vitesse in Nieuw-Monnikenhuize.

Selectie en statistieken
Legenda

Topscorers

Wedstrijden
Bron: Vitesse Statistieken

Eredivisie

KNVB beker

UEFA Cup

Oefenwedstrijden

Zie ook
 Vitesse
 Eredivisie 1993/94
 KNVB beker 1993/94
 UEFA Cup 1993/94

SBV Vitesse naar seizoen
Nederlandse voetbalclub 1993/94